Westerstede – miasto powiatowe w północno-zachodniej części Niemiec w kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Ammerland.

Demografia

Rada miejska

Miasta partnerskie 
  Pleszew

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona internetowa Westerstede 

Powiat Ammerland
Miasta w Dolnej Saksonii